Il doppio femminile del Pilot Pen International 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Nicole Arendt e Manon Bollegraf erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 6–1, 6–0 Mariaan de Swardt e Jana Novotná.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Mariaan de Swardt /  Jana Novotná (finale)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pilot Pen Tennis 1998